Sergio Hernández (autocoureur) (1983), Spaans autocoureur
Sergio Hernández (wielrenner) (1985), Amerikaans wielrenner
Sergio Alejandro Hernández (1971), Venezolaans voetballer
Sergio Fernando Hernández (1945), Chileens acteur
Sergio Santos Hernández (1963), Argentijns basketbalcoach